Schollenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Schollenberger (1851–1936), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Kaspar Schollenberger (1673–1735), deutscher Geistlicher und Komponist in der süddeutschen Musiktradition des Barock